Le sigle E901 peut désigner:
 E901, numéro E de la cire d'abeille ;
 Route européenne 901, qui relie de Madrid à Valence en Espagne.